Влади́мир Николаевич Серге́ев:
 Сергеев, Владимир Николаевич (род. 1952) — советский и российский дипломат.
 Сергеев, Владимир Николаевич (1959—2019) — советский российский геолог и палеонтолог.